László János (1842–1892) református lelkész
 László János (1887–1955) római katolikus pap
 László János (1925–2011) orvos, a vírustan szakértője 
 László János (1948–2015) pszichológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
 László János (1949–2015) vállalkozó, aktivista, a Magyar Kerékpárosklub elnöke (2006–2015)
 László János (1955) fotográfus
 László János (1956) labdarúgó (Dunaújváros)
 László János (1968) grafikus